Maximiliano Antonio Lamoral de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Maximilian Anton Lamoral von Thurn und Taxis; Ratisbona, 28 de septiembre de 1831- Ratisbona, 26 de junio de 1867) fue el príncipe heredero de Thurn y Taxis desde su nacimiento hasta su muerte, en 1867. Era hijo del 6.° príncipe de Thurn y Taxis, Maximiliano Carlos, y de su primera esposa, la baronesa Guillermina de Dörnberg.

Matrimonio y descendencia 
Maximiliano se casó con la duquesa Elena de Baviera, hija del duque Maximiliano de Baviera y de su esposa, Ludovica de Baviera, el 24 de agosto de 1858 en el Castillo de Possenhofen. Elena era la hermana mayor de Isabel de Baviera (posteriormente emperatriz de Austria). Maximiliano y Elena tuvieron cuatro hijos:

 Luisa (1 de junio de 1859-20 de junio de 1948), casada con el príncipe Federico de Hohenzollern-Sigmaringen; sin descendencia. 
 Isabel (28 de mayo de 1860-7 de febrero de 1881), casada con el duque Miguel de Braganza; con descendencia. 
 Maximiliano María (24 de junio de 1862-2 de junio de 1885), 7° príncipe de Thurn y Taxis. Murió soltero y sin descendencia.
 Alberto I (8 de mayo de 1867-22 de enero de 1952), 8° príncipe de Thurn y Taxis. Casado con la archiduquesa Margarita Clementina de Austria; con descendencia.

El matrimonio de Maximiliano y Elena no se concretó sin antes pasar por dificultades, porque el rey Maximiliano II de Baviera se negaba a permitir que su prima hermana se casara con un príncipe que no era de una casa real. El emperador Francisco José I de Austria y su esposa, Isabel de Baviera, intervinieron y el matrimonio se llevó a cabo según lo previsto. Francisco José estaba destinado a casarse con Elena, pero este se enamoró y se casó con su hermana, Isabel.

Muerte 
Maximiliano murió ya sea de insuficiencia renal o parálisis de pulmón el 26 de junio de 1867, a la edad de 35 años, en Regensburg. Fue enterrado en la cripta de la capilla de la Abadía de San Emerano. Debido a su temprana muerte, su hijo, Maximiliano María, se convirtió en príncipe heredero de Thurn y Taxis y finalmente en el séptimo príncipe de la casa principesca.

El rey Luis II de Baviera escribió en una carta personal de pésame al padre de Maximiliano, Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis. Pustet, Regensburg 1996, ISBN 3-7917-1492-9.

Enlaces externos 

Casa de Thurn und Taxis
Nacidos en Ratisbona
Príncipes de Thurn y Taxis
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Jenaro